Bendis – dea della Luna e della caccia adorata in Tracia e in Attica
 Bendis – genere di falene della famiglia Noctuidae
 Brian Michael Bendis – fumettista statunitense